Burnette ist der Familienname folgender Personen:

 Billy Burnette (* 1953), US-amerikanischer Rockmusiker
 Dorsey Burnette (1932–1979), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Johnny Burnette (1934–1964), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Justin Burnette (* 1981), US-amerikanischer Kinderdarsteller
 Kurt Burnette (* 1955), britischer Geistlicher, Bischof von Passaic
 Olivia Burnette (* 1977), US-amerikanische Schauspielerin
 Rocky Burnette (* 1953), US-amerikanischer Sänger
 Smiley Burnette (1911–1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas N. Burnette (1944–2019), US-amerikanischer Generalleutnant
 W. Neal Burnette (* 1944), US-amerikanischer Biochemiker

Siehe auch:
 Burnette-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Viktorialand
 Burnette Rock, Klippe vor der Küste des westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Burnett, Burnet